Bineta Diedhiou, une taekwondoïste sénégalaise (née en 1986)
Christophe Diedhiou, un footballeur sénégalais (né en 1988)
Famara Diédhiou, un footballeur sénégalais (né en 1992)
Hortense Diédhiou, une judokate sénégalaise (née en 1983)
Ibrahima Diédhiou, un footballeur sénégalais (né en 1994)
Malang Diedhiou, un arbitre de football sénégalais (né en 1973)
Marie Nicole Diédhiou, une lutteuse sénégalaise (née en 1979)
Sibulumbaï Diedhiou, un chef traditionnel sénégalais
Simon Diédhiou, un footballeur sénégalais (né en 1991)